Ferrari N.V. (, ; ) — італійська компанія, що виготовляє спортивні автомобілі та базується в Маранелло. 
 Заснована в 1928 році Енцо Феррарі як «Скудерія Феррарі» (італ. Scuderia Ferrari), компанія спонсорувала пілотів і виробляла гоночні машини до 1947 року. З 1947 року почала випуск «вуличних» (англ. street-legal) спортивних автомобілів під маркою «Ferrari SpA». Впродовж усієї своєї історії, компанія бере участь у різних перегонах, особливо у Формулі-1, де вона має найбільший успіх. Емблема «Феррарі» — жеребець, що гарцює, на жовтому тлі. Традиційний колір автомобілів — червоний.

Моделі

6-8 циліндрові 
 Dino 206/246/208/308 (1967–1980)
 Ferrari Mondial 8/QV/Cabriolet (1981–1990)
 Ferrari 308/208 (1975–1985)
 Ferrari 328 (1985–1989)
 Ferrari 348 TB/TB/GTB/GTS/Spider/Speziale/GT Competizione (1989–1995)
 Ferrari 355 Berlinetta/GTS/Spider/F1 Spider Serie Fiorano (1995–1999)
 Ferrari 360 Modena/Spider (1999 – 2005)
 Ferrari F430 (2004 – 2009)
 California (2008 - 2014)
 California T (2014 - до н.д.)
 Ferrari 458 Italia (2009 - 2015)
 Ferrari 488 GTB (2015 – до н.д.)

12 циліндрові 
 Ferrari 125 (1947) 
 Ferrari 159 (1947)
 Ferrari 166 (1948–1953)
 Ferrari 195 (1950–1952)
 Ferrari 212 (1951/52)
 Ferrari 250 (1952–1966)
 Ferrari 275 (1964–1967)
 Ferrari 330 (1963–1970)
 Ferrari 340 America (1951)
 Ferrari 342 America (1952/53)
 Ferrari 365 GT/GT4 2+2/GT4/BB/GTB/GTS/GTC/California Cabriolet (1966–1976)
 Ferrari 375 America (1953–1955)
 Ferrari 512 BB (1976–1984)
 Ferrari Testarossa, 512 TR, 512 M (1984–1996)
 Ferrari 550 Maranello (1996–2001)
 Ferrari 575M Maranello (2002–2006)
 Ferrari 365 GT 2+2, GT4 2+2 (1966–1976)
 Ferrari 400 Superamerica (1959–1964)
 Ferrari 400i (1976–1985)
 Ferrari 410 Superamerica (1955–1959)
 Ferrari 412 (1985–1989)
 Ferrari 456 GT/MGT (1993–2004)
 Ferrari 500 Superfast (1964–1966)
 Ferrari 612 Scaglietti (2004–до н.д.)
 Ferrari 599 GTB (2006–до н.д.)

Спортивні автомобілі 
 Ferrari 288 GTO (1984–1986)
 Ferrari F40 (1987–1992)
 Ferrari F50 (1996–1997)
 Ferrari Enzo Ferrari (2002–2004)
 Ferrari FXX (2005–2006)
 Ferrari LaFerrari (2013–до н.д.)

Гоночні автомобілі 
 AAC 815 (1940)
 Dino 166P/206P (1966)
 Dino 196S (1959)
 Dino 196SP (1962)
 Dino 206S (1958)
 Dino 206S/246P (1966-1967)
 Dino 246S (1960)
 Dino 246SP (1961)
 Dino 286SP (1962)
 Dino 296S (1958)
 Ferrari 225S (1952)
 Ferrari 248SP (1962)
 Ferrari 250S (1952)
 Ferrari 250MM (1952-1953)
 Ferrari 375MM 1953
 Ferrari 250 Monza (1954)
 250 Testa Rossa (1957–1962)
 Ferrari 250P (1963)
 Ferrari 250LM (1963–1966)
 Ferrari 250S/MM/LM (1952/53–1963/66)
 Ferrari 250 GTO (1961–1964)
 Ferrari 268SP (1962)
 Ferrari 275S (1950)
 Ferrari 275P (1964)
 Ferrari 290 (1956/57)
 Ferrari 306S (1955)
 Ferrari 312S (1958)
 Ferrari 312P/PB (1969–1973)
 Ferrari 315 (1957)
 Ferrari 300TR/LM (1962)
 Ferrari 330 LMB (1963)
 Ferrari 330P/P4 (1964–1967)
 Ferrari 335 Sport (1957)
 Ferrari 340 Mexico (1953)
 Ferrari 340MM (1952)
 Ferrari 365P (1965-1966)
 Ferrari 375MM/375 Plus (1954)
 Ferrari 376S (1955)
 Ferrari 410 (1955-1956)
 Ferrari 446S (1955)
 500 Mondial/Testa Rossa (1954–1956)
 Ferrari 512S (1970-1971)
 Ferrari 625 (1953-1956)
 Ferrari 735S (1953)
 Ferrari 750 Monza (1954-1955)
 Ferrari 860 Monza (1955-1956)

Прототипи 
 250 GT Zagato 3Z
 250P5 (1968)
 360 Barchetta
 365 GTC4 Spider
 512 BB
 F50 GT
 Ferrari FXX
 GG50
 512 S Modulo (1970)
 Mythos
 Pinin (1976)
 PPG Pace Car (1987)
 Rosso
 Superfast I-IV (1956–1962)

Grand-Prix і купе F1 
 125GP (1948/49)
 125F1 (1949/50)
 Ferrari 275F1 (1950)
 Ferrari 375F1 (1950/51)
 Ferrari 212F1 (1951)
 Ferrari 500 (1952/53)
 Ferrari 625F1 (1954/55)
 Ferrari 553 Squalo (1953/54)
 Ferrari 555 Supersqualo (1955)
 Ferrari D50 (1956)
 Ferrari 801 (1957)
 Dino 246F1 (1957)
 Ferrari 156F1 (1961–1964)
 Ferrari 158F1 (1964/65)
 Ferrari 1512F1 (1964/65)
 Ferrari 312F1 (1966–1969)
 Ferrari 246F1 (1966)
 Ferrari 312B/B2/B3 (1970–1974)
 Ferrari 312T/T2/T3/T4/T5 (1974–1980)
 Ferrari 126C/C2/3/C4 (1980–1984)
 Ferrari 156/85 (1985)
 F1/86 — F1/88 (1986-1988)
 F1 640/641/642/643 (1989-1991)
 F92A + F93A (1992-1993)
 412 T1/T1B/T2 (1994-1995)
 F310/F310B/F300/F399 (1996-1999)
 F1-2000 (2000)
 F2001/F2002/F2003-GA/F2004/F2005 (2001-2005)
 248 F1 (2006)
 F2007 (2007)
 F2008 (2008)
 F60 (2009)
 Ferrari F10 (2010)
 Ferrari 150° Italia (2011)

2-місні купе 
 166F2 (1948–1950)
 Ferrari 500F2 (1952/53)
 Ferrari 553F2 Squalo (1953)
 Ferrari Dino 156F2 (1957–1960)
 Ferrari Dino 166F2 (1967–1970)

Інші моделі 
 166FL (1949-1950)
 Ferrari 125F1 Special (1951–1954)
 Ferrari 375 Indianapolis (1952–1954)
 Ferrari 625/750 (1954–1960)
 Ferrari 625 Tasman (1957–1960)
 Ferrari 555/860 (1956/57)
 Ferrari 296MI (1958)
 Ferrari 412MI (1958)
 Ferrari Dino 246F1/250TR (1960–1962)
 Ferrari Dino 246 Tasman (1969/70)
 Ferrari P80/C (2019)

Історія продажів 
За даними на 2018 рік, всього компанія Ferrari за всю свою історію побудувала і продала близько 190,000 автомобілів.

Примітки 

Автомобілі Ferrari
Підприємства, засновані 1947
Виробники спортивних автомобілів
Автобудівні підприємства Італії